Amorim puede hacer referencia a:

Personas 
 Celso Amorim, canciller brasileño.
 Enrique Amorim, escritor uruguayo.
 Patrícia Amorim, ex nadadora de estilo libre brasileña.
 Nuno Amorim, más conocido como Ni Amorim, automovilista portugués.

Lugares 
 Amorim, freguesia portuguesa del concelho de Póvoa de Varzim.

Miscelánea 
 Corticeira Amorim, empresa portuguesa fabricante de corcho.